D'une manière générale, le mot agrégation désigne l'action d'agréger, de regrouper des éléments.

Plus particulièrement selon le contexte le mot peut prendre les significations suivantes :

 dans plusieurs pays francophones, l'agrégation est un concours :
 agrégation en France,
 agrégation en Belgique ;
 l'agrégation à la noblesse est une expression historiographique désignant le processus par lequel, en France, des personnes ou des familles s'intègrent au groupe social nobiliaire sans l'intervention du souverain.

Sciences

Informatique 
 Agrégation, modèle de programmation orientée objet
 Agrégation web ou curation, regroupement de pages concernant un sujet précis

Télécommunications 
 Agrégation de liens, dans les réseaux informatiques

 Agrégation de porteuses, regroupement de plusieurs porteuses ou canaux pour accroître le débit des données

Biologie 
 Agrégation plaquettaire, processus par lequel des fragments de mégacaryocytes se lient entre eux pour former un amas.

Zoologie 
 Agrégation, regroupement plus ou moins temporaire d'animaux grégaires(exemple : les moutons)